Xinkaihe bezeichnet:

 Xinkaihe (Tai’an) (新开河镇), Großgemeinde im Kreis Tai’an in der chinesischen Provinz Liaoning
 Xinkaihe (Manjur) (新开河镇), Großgemeinde der Stadt Manjur im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der Volksrepublik China
 Xinkaihe (Hebei) (新开河街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hebei von Tianjin in der Volksrepublik China